Олег Володимирович Дейнека  — український журналіст та телеведучий.

Біографія

Ранні роки 

Народився 3 березня 1978 року в м. Полтава. У 1995 році закінчив СШ № 28 м. Полтави.

Освіта 

Економіст підприємства. Навчався Полтавському національному технічному університеті ім. В. Кондратюка(2004 р.)

Юрист. Навчався у Київському національному  університеті ім. Т. Шевченка(2009 р.)

Магістр державного управління у сфері національної безпеки. Навчався у Національній академії державного управління при Президентові України(2014 р.)

Кар'єра 

З 1998 по 2002 рік був ведучим телевізійних новин на ТРК «Полтава».

З 2002 по 2003 рік був ведучим інформаційної служби на радіо «Довіра ФМ».

З 2003 по 2004 рік був продюсером Всеукраїнської радіослужби новин.

З 2004 по 2006 рік був керівником і ведучим аналітично-економічного тижневика «Ціна Питання» на телеканалі НТН.

З 2006 по 2007 рік був ведучим інформаційно – аналітичної програми «Подробиці» на телеканалі Інтер.

З 2007 по 2010 рік був ведучим інформаційно-аналітичної служби на 5 каналі.

З 2010 по 2012 рік був журналістом та ведучим спецпроєкту журналістських розслідувань «Гроші» на телеканалі «1+1».

З 2009 року по теперішній час - директор Інформаційного агентства "Новини України"(журналістські розслідування).

Нагороди 

Національна премія «Телетріумф». Найкращий проєкт журналістських розслідувань (2012 р.)

Міжнародна премія «Срібне перо». Найкращий інтернет-проєкт журналістських розслідувань (2013 р.)

Міжнародна почесна відзнака Асоціації польських журналістів (2013 р.)

Міжнародна діяльність 

Імплементація міжнародних норм та забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" за програмою обміну досвідом Державного департаменту США (2012 р.)

Родина та особисте життя 

Одружений. Виховує двох дітей.

Посилання 
 Дейнека Олег Володимирович 

Українські журналісти